Али Ранер (Марибор, 20. октобар 1934 - Марибор, јануар 2012) је био југословенски и словеначки глумац..

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|6
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|7
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Плес на киши || Клеветник
|-
| 1962. || Пешчани град || Али
|-
| 1965. || Три || Младић
|-
| 1966. || Становање (кратки филм)|| /
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || Марјан
|-
| 1967. || Куда после кише || Борис
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2012.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Мариборчани